широко известен как один из двух наиболее престижных частных университетов Японии (второй — Университет Кэйо). Территориально он расположен в северной части токийского района Синдзюку.

История 
Университет Васэда был основан в 1882 году учёным и политиком периода Мэйдзи из самураев, Окумой Сигэнобу. В 1902 году он получил статус университета. Большая часть строений была разрушена в ходе бомбардировок Токио в заключительный период Второй мировой войны, но университет был восстановлен и снова открылся в 1949 году.

В числе наиболее знаменитых факультетов Университета Васэда — филологический. К числу его выпускников принадлежат знаменитые авторы Харуки Мураками и Мати Тавара. Библиотека Университета также располагает уникальной коллекцией, успешно пережившей бомбардировки и лишения военного периода, в отличие от многих других. В силу этого библиотека служит ценным ресурсом для изучающих предвоенный период развития Японской истории, культуры и литературного творчества.

Университет Васэда стал первым в Японии учебным заведением университетского типа, в котором началось систематическое изучение русской литературы. Этому способствовала деятельность переводчика русской литературы и литературоведа Нобори Сёму. Первым главой отделения русского языка и литературы, открытого на филологическом факультете университета, был Катагами Нобуру.

Университет Васэда также известен как своего рода «стартовая площадка» для японских политиков, по своему статусу это учебное заведение условно напоминает российский МГИМО советского периода. Семь японских премьер-министров послевоенного периода закончили именно Университет Васэда: Тандзан Исибаси (1956—1957), Нобору Такэсита (1987—1989), Тосики Кайфу (1989—1991), Кэйдзо Обути (1998—2000), Ёсиро Мори (2000—2001), Ясуо Фукуда (2007—2008) и Ёсихико Нода (2011—2012). Среди последних десяти премьер-министров пятеро окончили Университет Васэда, двое — Университет Кэйо и лишь один — Токийский Университет. Руководитель японской социалистической партии Судзуки Мосабуро — также выпускник Университета Васэда.

В 1998 году в университете была основана Высшая школа азиатско-тихоокеанских исследований.

См. также 
 Сад Окума — университетский сад

Примечания

Ссылки 
 Сайт Университета Васэда 

Васэда
Появились в 1882 году в Японии